Antonio Brunetti (compositore)
 Antonio Brunetti (violinista)
 Antonio Brunetti (pittore) del XVIII secolo